We’re Here Because We’re Here () — восьмой студийный альбом британской группы Anathema, выпущенный 31 мая 2010 году лейблом Kscope.

Об альбоме 
Рабочее название альбома было Horizons. Сведением альбома занимался Стивен Уилсон, лидер группы Porcupine Tree.

Вилле Вало и группа HIM записали вокал для песни «Angels Walk Among Us».

Название альбома взято из одноимённой песни, которую пели в окопах союзники в первую мировую войну на мотив «Auld Lang Syne».

Список композиций 
 Thin Air — 5:59
 Summernight Horizon — 4:12
 Dreaming Light — 5:47
 Everything — 5:05
 Angels Walk Among Us — 5:17
 Presence — 2:58
 A Simple Mistake — 8:14
 Get Off Get Out — 5:01
 Universal — 7:19
 Hindsight — 8:10

Примечания

Ссылки 
 Anathema's официальный сайт 
 Anathema's официальный MySpace 
 We're Here Because We're Here мини-сайт 

Альбомы Anathema
Альбомы альтернативного рока
Альбомы прогрессивного рока